Чемпионат Кипра сезона 1961/62 — 24-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 13 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис» из Фамагусты.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1961/1962
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1961 году
Спорт на Кипре в 1962 году